Der Begriff Brandopfer steht für:

 Brandopfer (Altes Ägypten), Brandopferpraxis im Alten Ägypten
 Opfer (Religion), Brandopfer in verschiedenen Religionen
 einen Menschen, der durch Feuer / einen Brand gestorben oder sonst zu Schaden gekommen ist, siehe Brand #Brandopfer im internationalen Vergleich

Siehe auch: